Seks skibe i den danske Marine har haft navnet Dannebrog eller Dannebroge. Navnet henviser enten til det danske flag eller til Dannebrogsordenen.

 Linjeskibet Dannebroge: Søsat 1692. Sprang i luften under slaget i Køge bugt i 1710. 
 Linjeskibet Dannebroge: Søsat 1739. Udgik i 1759.
 Linjeskibet Dannebroge: Søsat 1772. Deltog i slaget på Reden i 1801 som blokskib og blev skudt i brand. 
 Linjeskibet Dannebrog: Marinens sidste linjeskib. Søsat 1850. Ombygget til panserskib 1862-1864. Udgået 1875.
 Kongeskibet Dannebrog: Søsat 1879 og i tjeneste til 1932. 
 Kongeskibet Dannebrog: Søsat 1931 og i tjeneste siden 1932. 

Indeks over skibsnavne